Абамелик-Лазарев — фамилия. Известные носители:
 Абамелик-Лазарев, Семён Давыдович (1815—1888) — генерал-майор, художник.
 Абамелек-Лазарев, Семён Семёнович (1857—1916) — российский промышленник.